Насимов — узбекская фамилия.

 Известные носители
 Насимов, Баходир Олимджонович (род. 1987) — узбекистанский футболист.
 Насимов, Носыр (1877—1975) — Герой Социалистического Труда.